Сборная Латвии по регби () представляет Латвию в международных матчах по регби-15. Команда управляется Латвийской федерацией регби и выступает на международной арене с 1992 года. Развитие регби в стране, наблюдаемое в последние годы, во многом связано с ростом мастерства игроков сборной. В сезоне 2012/14 Кубка европейских наций команда выступает в дивизионе 2B вместе с Андоррой, Данией, Израилем и Сербией. Ныне многие игроки сборной играют в России, Германии и Канаде. В мировом рейтинге IRB сборная занимает 57-е место.

Известные игроки 
 Баранов Юрий — капитан «Енисея-СТМ» и один из лучших игроков чемпионата России.
 Улдис Саулите — игрок «Енисея-СТМ»

Результаты 
По состоянию на 5 июня 2013 года.

Примечания

Ссылки 
 Сайт федерации

Латвия
Регби в Латвии
Регби